Termin restrikciono-modifikacioni sistem ima više značenja.
 DNK (citozin-5-)-metiltransferaza, enzym
 DNK-metiltransferaza (citozin-N4-specifična), enzym
 Tip I dezoksiribonukleaza, enzym
 Tip III dezoksiribonukleaza, enzym